Нуглашица је насељено мјесто у општини Босанско Грахово, Федерација БиХ, БиХ.

Географија 
Налази се у подножју планина Старетина и Шатор, на самом крају Ливањског поља.

Становништво

Референце

Спољашње везе 
 Тромеђа: Нуглашица  

Општина Босанско Грахово
Насељена мјеста у Федерацији Босне и Херцеговине
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Српска насеља у Федерацији Босне и Херцеговине